GTEV bzw. G.T.E.V. ist die Abkürzung für:
 Gebirgstrachtenerhaltungsverein, siehe Trachtenverein
 Guineafowl transmissible enteritis virus, siehe Enteritis

GTEV